Gli imbroglioni, film diretto da Lucio Fulci (1963);
Gli imbroglioni (The Impostors), film diretto da Stanley Tucci (1998):
Gli imbroglioni, documentario a cura di Enrico Deaglio (2007).